Тадевося́н и Татевося́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Тадевосян, Александр Юрьевич (род. 1980) — армянский футболист.
 Тадевосян, Альберт Ашотович (род. 1990) — армянский футболист.
 Тадевосян, Гагик Агасиевич (род. 1950) — армянский политик.
 Тадевосян, Грайр Тевосович (род. 1932) — советский геолог.
 Татевосян, Гурген (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Тадевосян, Егише Мартиросович (1870—1936) — русский и армянский художник.
 Тадевосян, Мария Александровна (1903—1930) — русская и советская актриса немого кино.
 Татевосян, Сергей Сергеевич (род. 1973) — российский боксёр-профессионал.
 Тадевосян, Эдвард Карапетович (род. 1946) — армянский политик.

См. также 
 Татевосов

Примечания